Церква святого великомученика Юрія Переможця — парафія і храм Теребовлянського благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Сущин Тернопільського району Тернопільської області.

Оголошена пам'яткою архітектури місцевого значення.

Історія церкви 
Села Сущин і Остальці становлять одну парафію і громаду. Мають одну церкву, яку за священника Юськевича у 1865 році освячено на честь святого великомученика Юрія Переможця. До 1863 року діяла ще дерев'яна церква в с. Остальці, яка у 1811 році згоріла. Церкву відбудували, парафію приєднали до Сущина. З тих часів і с. Лошнів прилучено до с. Сущин.

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Іов освятив новозбудовану капличку на честь Покладення Ризи Пресвятої Богородиці, а 15 липня 2006 року на храмовий празник — новий престол.

Парохи 
с. Остральці

 о. Іван Жукевич (1785),
 о. Микола Маркевич (1786—1789),
 о. Григорій Гаванський (1789—1790),
 о. Микола Маркевич (1791—1806),
 о. Іван Грабович (1806—1807),
 о. Дуніковський (1807—1811).
</div>

с. Сущин

 о. Юськевич,
 о. Николай Маркевич (1785—1806),
 о. Іван Грабович (1806—1811),
 о. Ілля Сасевич (1811—1814),
 о. Николай Юськевич (1832—1839),
 о. Теодор Ілевич (1839—1841),
 о. Николай Юськевич (1842—1889),
 о. Ігнатій Левицький (1890—1911),
 о. Льонгін Туркевич (1906—1908),
 о. Михайло Брикович (1906—1908),
 о. Лев Абрисовський,
 о. Климентій Слюзар (1913—1932),
 о. Володимир Слюзар (1932),
 о. Мирослав Кошик (1948—1952),
 о. Семен Лісничук (1953—1963),
 о. Кіндрат Лавренчук (1963—1966),
 о. Леонід Николаїв (1966—1969),
 о. Василь Павлюк (1969—1970),
 о. Роман Мороко (1970—1974),
 о. Ярослав Бекесевич (1975 1976),
 о. Іван Збаращук (1975 1976),
 о. Роман Водяний (1977—1982),
 о. Василь Семків (1983—1989),
 о. Микола Боднарчук (1989—1990),
 о. Василь Яворський (1990—1991),
 о. Валерій Пашко (1991—1992),
 о. Василь Лабазович (з 18 жовтня 1992).
</div>

Примітки

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Сущин
Церкви Святого Юрія
Культові споруди, побудовані 1865
засновані в Україні 1865